Příjmení Bonet nosí více různých osobností:

Carlos Bonet – paraguayský fotbalista
Juan Pablo Bonet – španělský duchovní a pedagog
Lisa Bonet – americká herečka

Podobné příjmení 
 Bonnet